Антананариво (мал. -{Antananarivo}-, ) је главни град Мадагаскара и истоимена покрајина. Антананариво има 1.403.449 становника (2001). Град се налази у централном делу острва Мадагаскар на надморској висини од 1.435 метра. 

Антананариво је основао око 1625. краљ Андријанјака. Он је дуго био главно село народа Хова и постао је значајнији када су завладали већим делом Мадагаскара. 1793. град је постао престоница Мерина краљева. Освајањима краља Радама I Антананариво је постао престоница скоро целог Мадагаскара. Французи су га освојили 1885. и постао је део њиховог протектората. 

Град побратим Антананарива је Јереван у Јерменији.

Географија

Клима

Историја

Становништво

Привреда

Саобраћај

Партнерски градови 
  Јереван
  Воркута
  Суџоу
  Фонтне о Роз

Референце

Литература 

 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  (+ table of contents)

Спољашње везе 

 
   (Bibliography of open access  articles)
  (Images, etc.)
  (Images, etc.)
  (Bibliography)
  (Bibliography)
  (Bibliography)
  (Bibliography)
 

Градови на Мадагаскару
Википројект географија/Насеља на Мадагаскару